(1789—1845) — драматург Російської імперії XIX століття.
  ( 1969) — білоруський літературознавець.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок